Липа може да се отнася за:

 Липа () – род дървета;
 Липа – село в община Неготино, Северна Македония;
 Липа – град във Филипините;
 Липа – връх в планината Славянка;
 Липа — хърватска монетна единица, 100 липа = 1 куна.